Cyclocorinae – podrodzina węży z rodziny Lamprophiidae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące na Filipinach.

Systematyka

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje: 
 Cyclocorus
 Hologerrhum
 Myersophis – jedynym przedstawicielem jest Myersophis alpestris
 Oxyrhabdium

Przypisy